Se også 588 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

88
Artikler om enkelte år